

Carriera

Club
Nel 2012 è stato eletto allenatore belga dell'anno.

Statistiche

Statistiche da allenatore 
Statistiche aggiornate al 23/02/2023. In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Allenatore

Kortrijk: 2007-2008

Gent: 2014-2015

Gent: 2015

Gent: 2021-2022

Altri progetti

Collegamenti esterni